Лос Ојос има више значења:

 Лос Ојос, Пуерта де лос Ојос (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Ојос, Ел Потреро (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Ојос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Ојос (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Ојос (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Ојос (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Ојос (Виља де Аљенде), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Ојос, Ел Тинако (Иримбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Ојос (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Ојос (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Ојос, Ла Росита (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Ојос, Сан Хосе де лос Ојос (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Ојос (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Ојос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Ојос (Кумпас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Ојос, Колонија Сур (Кумпас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Ојос (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Ојос (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Ојос (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Ојос, Мартин Торес (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Ојос, Ранчо ла Чавења (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику